

Крестон — місто, штат Айова
 Крестон — місто, штат Вашингтон
 Крестон — селище, штат Іллінойс
 Крестон — селище, штат Небраска
 Крестон — селище, штат Огайо
 Крестон — переписна місцевість, штат Каліфорнія